Les Cyclotrichida sont un ordre de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, et de la classe des Gymnostomatea.

Description

Distribution

Liste des familles 
Selon  :
 Mesodiniidae Jankowski, 1980

Systématique 
Le nom correct de ce taxon est Cyclotrichida Jankowski, 1980.

Liens externes

Notes et références 

Classe d'eucaryotes (nom scientifique)
Ciliophora
Parasite (nom scientifique)
Cilié (nom scientifique)